Gottesberg bezeichnet:
 den Tempelberg in Jerusalem
 eine Stadt in Polen (Niederschlesien), siehe Boguszów und Boguszów-Gorce
 Gottesberg (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Gottesberg (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Gottesberg (Muldenhammer), einen Ortsteil der Gemeinde Muldenhammer, Vogtlandkreis, Sachsen
 Kloster auf dem Gottesberg der Salvatorianer in Bad Wurzach

Gottesberg ist ein Namensteil folgender Personen:
 Fritz Thomas-Gottesberg (1910–1997), deutscher Bildhauer, Grafiker und Maler
 Alf Meyer zum Gottesberge (1908–2001), deutscher Mediziner (HNO)

Siehe auch:
 Godesberg
 Gottberg
 Gottesberge
 Gottsberger
 Herrgottsberg (Begriffsklärung)